Por Olimpíadas de 1948 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1948, em Londres.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, em St. Moritz.

Desambiguação
Desambiguações de esportes